Tuntex Sky Tower är en 378 meter hög skyskrapa i Kaohsiung, Taiwan. Byggnaden innehåller totalt 85 våningsplan och uppfördes mellan åren 1994 och 1997. 

Skyskrapor i Taiwan